

Évènements

Émissions

Principales naissances 
 21 mars : Kathleen Widdoes, actrice américaine.
 27 mars : Ladislas de Hoyos, journaliste français († ).
 23 avril : Lee Majors, acteur et producteur américain
 13 mai : Harvey Keitel, acteur américain.
 18 juin : Amanda Lear, chanteuse, actrice, présentatrice et peintre française.
 29 juillet : Pierre Cangioni, journaliste français.
 30 septembre : Len Cariou, acteur canadien.
 19 novembre : Marcel Béliveau, animateur télévision († ).

Principaux décès